Proudění může být:
mechanika tekutin
 proudění
 stacionární proudění (ustálené) 
 nestacionární proudění
 potenciálové proudění
 vířivé proudění
 turbulentní proudění
 laminární proudění
 bystřinné proudění 
 říční proudění
 proudění podzemní vody

termodynamika
 šíření tepla prouděním

meteorologie
 tryskové proudění

psychologie
 flow – stav hlubokého zaujetí určitou činností

Související články 
 proud
 pohyb